Barbara Lezzi – politica italiana
 Pietro Lezzi – politico italiano